Die Avon Futures of Nashville 1981 waren ein Tennisturnier der Damen in Nashville. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1981 und fand vom 17. bis 22. Februar 1981 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1981
Tennisturnier in Nashville